Фанді (національний парк) — національний парк у провінції Нью-Брансвік, Канада.
 Затока Фанді — затока на атлантичному узбережжі Північної Америки.
 Фанді Ахмад (*1962) — колишній сінгапурський футболіст, нападник та сінгапурський футбольний тренер.

Багатозначні терміни